La palabra Eiken puede referirse a:

 Eiken, poblado ubicado en el cantón de Argovia, Suiza.
 Eiken, manga ilustrado por Seiji Matsuyama.
 Eiken, estudio de animación de Japón.
 Escuela de Cine y Vídeo, nombre en euskera de una institución universitaria, ubicada en el País Vasco,